Le terme Closse peut se référer à:

Personnalités
Lambert Closse (1618-1662) est un marchand, un notaire seigneurial, un sergent-major de la garnison de Ville-Marie et un gouverneur intérimaire de Montréal.
Michel Closse (1937-2017) est un homme politique français, maire de Lunéville de 1995 à 2008.

Toponymes
Rivière Closse, un affluent du lac Maricourt, coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.